Annibale Montalti (1857-1922) – medico legale italiano
 Giulia Montalti (n. 1992) – calciatrice italiana
 Vittorio Montalti (n. 1984) – musicista e compositore italiano